Калымбетов — фамилия; имеет женскую форму Калымбетова.
 Калымбетов, Абиль Арынович (1949—2013) — советский футболист, казахстанский футбольный тренер.
 Калымбетов, Бердикул Калымбетович (1920—1978) — советский ботаник-миколог, фитопатолог, доктор биологических наук, профессор.
 Калымбетов, Демеу (1911—?) — советский колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.